est le titre de plusieurs œuvres : 
 On the Road Again, chanson du chanteur de country Willie Nelson ;
 On the Road Again, chanson du groupe de blues-rock Canned Heat ;
 , chanson de Bob Dylan sur l'album Bringing It All Back Home ;
 On the Road Again, tournée du groupe One Direction ;
 On The Road Again, chanson de Bernard Lavilliers ;
 Live: On the Road Again 1989, album en public de Bernard Lavilliers ;
 On the Road Again, série télévisée américaine diffusée entre 2001 et 2002.